Agustín Codazzi kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Agustín Codazzi (kommun), Cesar, 
 Agustín Codazzi (ort), Cesar,